Majon bezeichnet 

 eine italienische Gemeinde, siehe Maglione
 ein Gold- und Silbergewicht, siehe Majon (Einheit)
 einen vatikanischen Diplomaten, siehe Luigi Maglione